Вильягарсия-де-ла-Торре (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 67 км². Население — 981 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 107 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса